Lisewo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Chełmiński, of
Lisewo (powiat Chełmiński), een dorp in deze Poolse landgemeente.